Cattedrale dell'Intercessione – chiesa della città di Barnaul, in Russia.
 Cattedrale dell'Intercessione della Madre di Gesù sul Fossato – cattedrale eretta sulla Piazza Rossa di Mosca, in Russia.
 Cattedrale dell'Intercessione - chiesa della città di Charkiv, in Ucraina.

Pagine correlate 
 Chiesa dell'Intercessione